Quinto Ortensio – dittatore
 Quinto Ortensio Ortalo
 Quinto Ortensio Ortalo (pretore)